Горо́ховский райо́н () — упразднённая административная единица на юге Волынской области Украины. Административный центр — город Горохов.

География 
Площадь — 1122 км² (9-е место среди районов).

История 
Район образован в 1940 году. 21 января 1959 года к Гороховскому району была присоединена часть территории упразднённого Сенкевичевского района, а 23 сентября 1959 года — Берестечковский район.

Демография 
Численность наличного населения района, на 1 декабря 2013 года составляло 52 466 человек, в том числе в городских условиях проживали 15 038 человек (28,66 %), в сельских — 37 428 (71,34 %). Постоянное население — 52 531 человека, в том числе городское — 14 852 человека (28,27%), сельское — 37 679 (71,73 %).

Административное устройство 
Количество советов (рад):
 городских — 2
 поселковых — 2
 сельских — 36

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 2 (Горохов, Берестечко)
 посёлков городского типа — 2 (Марьяновка — 3 200, Сенкевичевка — 1 385)
 сёл — 90
 посёлков сельского типа — 0
Всего насчитывается 94 населенных пункта.

Примечания

Ссылки 

 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины 
 Сайт районной администрации